Zdeno Cíger, slovaški hokejist, * 19. oktober 1969, Martin, Slovaška.

Cíger je v češkoslovaški ligi igral za kluba MHC Martin in Dukla Trenčín. Leta 1988 je bil kot 54. izbran na NHL naboru s strani kluba New Jersey Devils, za katerega je zaigral v sezoni 1990/91. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Edmonton Oilers, New York Rangers in Tampa Bay Lightning, je skupno odigral 352 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 94 golov in 134 podaj, ter trinajst tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in šest podaj. Večji del druge polovice kariere je igral za klub Slovan Bratislava v slovaški ligi, ki jo je s klubom osvojil v sezonah 1997/98, 1999/00, 2002/03 in 2004/05. 

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve bronasti medalji, za slovaško reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1998 in šestih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno bronasto medaljo.

Leta 2014 je bil sprejet v Slovaški hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| MHC Martin
| Češkoslovaška 2. liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 43
| 18
| 30
| 48
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 2
| 5
| 7
| +10
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 53
| 18
| 28
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 5
| 1
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 90/91
|
| 45
| 8
| 17
| 25
| +3
| 8
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -1
| 4
|-
| Utica Devils
| AHL
| 90/91
|
| 8
| 5
| 4
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 91/92
|
| 20
| 6
| 5
| 11
| -2
| 10
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| 0
| 0
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 92/93
|
| 27
| 4
| 8
| 12
| -8
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 92/93
|
| 37
| 9
| 15
| 24
| -5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 93/94
|
| 84
| 22
| 35
| 57
| -11
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 94/95
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 94/95
|
| 33
| 23
| 25
| 48
| +47
| 8
|
| 9
| 2
| 9
| 11
|
| 2
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo B
| 95
|
| 7
| 7
| 4
| 11
| +14
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 95/96
|
| 78
| 31
| 39
| 70
| -15
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 4
| 5
| 9
| +5
| 2
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 96/97
|
| 44
| 26
| 27
| 53
| +35
| 44
|
| 2
| 1
| 3
| 4
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 4
| 1
| 5
| -2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 97/98
|
| 36
| 14
| 31
| 45
| +44
| 2
|
| 11
| 6
| 10
| 16
|
| 4
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 4
| 5
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 98/99
|
| 40
| 26
| 32
| 58
| +61
| 10
|
| 9
| 3
| 10
| 13
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 99/00
|
| 52
| 23
| 39
| 62
| +29
| 48
|
| 7
| 1
| 8
| 9
| +14
| 0
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 00/01
|
| 53
| 17
| 32
| 49
| +17
| 22
|
| 8
| 6
| 3
| 9
| +4
| 16
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 01/02
|
| 29
| 6
| 7
| 13
| -3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 01/02
|
| 27
| 6
| 6
| 12
| -12
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 02/03
|
| 28
| 10
| 24
| 34
| +18
| 28
|
| 13
| 5
| 6
| 11
| +5
| 10
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 03/04
|
| 51
| 22
| 38
| 60
| +25
| 38
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| +1
| 31
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 04/05
|
| 7
| 4
| 4
| 8
| +6
| 2
|
| 19
| 6
| 15
| 21
| +10
| 14
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 05/06
|
| 11
| 4
| 7
| 11
| +4
| 12
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -3
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 905
| bgcolor="#7FFF00" | 343
| bgcolor="#7FFF00" | 494
| bgcolor="#7FFF00" | 837
| bgcolor="#7FFF00" | +259
| bgcolor="#7FFF00" | 413
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 112
| bgcolor="#7FFF00" | +30
| bgcolor="#7FFF00" | 83
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Slovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti MHC Martin
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Slovaški hokejski trenerji
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih
Selektorji slovaške hokejske reprezentance